NMKY steht für:
 Nuorten Miesten Kristillinen Yhdistys, finnisch für „Christlicher Verein junger Männer“, Ableger von Christlicher Verein Junger Menschen
 Sektionen des Vereins und zugehörige Basketballvereine:
 Helsingin NMKY
 Lappeenrannan NMKY

Abkürzung